X Московский международный кинофестиваль состоялся в 1977 году.
Открылся 7 июля 1977 года.

Основной конкурс

Жюри

Председатель жюри 
 Станислав Ростоцкий, режиссёр (СССР)

Члены жюри 
 Салах Абу Сейф — peжиссёp (Египет)
 Барбара Брыльска — актриса (Польша)
 Суна Бубакар — писатель и общественный деятель (Нигер)
 Валерио Дзурлини — peжиссёp (Италия)
 Майкл Куца — директор МКФ в Чикаго (США)
 Тосиро Мифунэ — актёр (Япония)
 Владимир Наумов — peжиссёp (СССР)
 Иштван Немешкюрти — киновед (ВНР)
 Юрий Озеров — peжиссёp (СССР)
 Ион Попеску-Гопо — peжиссёp (СРР)
 Умберто Солас — peжиссёp (Куба)
 Рене Тевене — продюсер (Франция)
 Басу Чаттерджи — peжиссёp (Индия)
 Суйменкул Чокморов — актёр (СССР)
 Милютин Чолич — кинокритик (СФРЮ)

Фильмы-участники 
 «» / Sao Tháng 8 (Sao Tháng Tám) (Вьетнам, режиссёр Чан Дак)
 «» / Басейнът (НРБ, режиссёр Бинка Желязкова)
 «Бегство Логана» / Logan’s run (США, режиссёр Майкл Андерсон)
 «» / … (Мексика, режиссёр )
 «» / Intikam melegi — kadin Hamlet (Турция, режиссёр Метин Эрксан)
 «» / (Сирия, режиссёр Салах Духни)
 «» / Аль-рас (Ирак, режиссёр )
 «» / Le soleil se leve en retard (Канада, режиссёр )
 «» / Idealist (СФРЮ, режиссёр )
 «» / Antti puuhaara (Финляндия, режиссёры , Хейкки Партанен, )
 «» / El cine soy yo (Венесуэла, режиссёр )
 «» / El puente (Испания, режиссёр Хуан Антонио Бардем)
 «» / Mrigayaa (Индия, режиссёр Мринал Сен)
 «Мимино» / (СССР, режиссёр Георгий Данелия)
 «» / Een stille liefde (Нидерланды, режиссёр )
 «» / … (МНР, режиссёр Халтарийн Дамдин)
 «» / Die unverbesserliche Barbara (ГДР, режиссёр Лотар Варнеке)
 «Ночь над Чили» (СССР, режиссёр Себастьян Аларкон и Александр Косарев)
 «» / Тикудзан хитори таби (Япония, режиссёр Канэто Синдо)
 «» / «Застенчивый омар» / Omar gatlato (Алжир, режиссёр )
 «Площадь Сан-Бабила, 20 часов» / San Babila ore venti: un delitto inutile (Италия, режиссёр Карло Лидзани)
 «Приговор» / Osinda (СРР, режиссёр Серджиу Николаеску)
 «Пятая печать» / Az otodik pecset (ВНР, режиссёр Золтан Фабри)
 «» / Rio negro (Куба, режиссёр Мануэль Перес Паредес)
 «» / Ceddo (Сенегал, режиссёр Усман Сембен)
 «» / … (Египет, режиссёр )
 «» / Ocalic miasto (ПНР-СССР, режиссёр )
 «» / Aftenlandet (Дания, режиссёр Питер Уоткинс)
 «» / Las locas (Аргентина, режиссёр Энрике Каррерас)
 «» / Kuntur wachana Donde nacen los condores (Перу, режиссёр )
 «» / L’ombre des chateaux (Франция, режиссёр Даниэль Дюваль)
 «» / … (ЧССР, режиссёр Станислав Стрнад)
 «» / Бон баст (Иран, режиссёр )
 «» / Sternsteinhof (ФРГ, режиссёр )
 «» / Elvis! Elvis! (Швеция, режиссёр Кай Поллак)
 «» / It shouldn’t happen to a vet (Великобритания, режиссёр )

Награды 
 Золотые призы

 «Пятая печать» (ВНР, реж. Золтан Фабри)
 «Конец недели» (Испания, реж. Хуан Антонио Бардем)
 «Мимино» (СССР, реж. Георгий Данелия)

 Серебряные премии

 «Застенчивый омар» (Алжир, реж. Мерзак Аллуаш)
 «Бассейн» (НРБ, рек. Бинка Желязкова)
 «Тень замков» (Франция, реж. Даниэль Дюваль)

 Специальные премии

 «Ночь над Чили» (СССР, реж. Себастьян Аларкон и Александр Косарев)
 «Рио Негро» (Куба, реж. Мануэль Перес Паредес)

 Премии

 актриса  («Тупик», Иран)
 актриса  («Сумасшедшие женщины», Аргентина)
 актёр  («Идеалист», СФРЮ)
 актёр Амза Пелля («Приговор», СРР)

 Специальный диплом

 Юный исполнитель  («Элвис! Элвис!», Швеция)

 Премия ФИПРЕССИ

 «Там, где рождаются кондоры» (Перу, реж. Федерико Гарсия)

Конкурс детских и юношеских фильмов 
Просмотры конкурса проходили в зале Дворца пионеров и школьников на Ленинских горах.

Для победителей  конкурса  фильмов  для детей и юношества учреждены: один «Золотой»  приз и  три «Серебряных» приза.

Жюри 
Жюри конкурса состояло из 9 человек и детского жюри из московских школьников.

Председатель жюри 
 Антонин Броусил, киновед (Чехословакия)

Члены жюри 
 М. Грегуар — (Франция)
 Иванка Грыбчева — (НР Болгария)
 Р. Келлер — (ФРГ)
 Порвати Менон — детская писательница (Индия)
 Кира Парамонова — кинокритик (СССР)
 Рони Спенсер — режиссёр (Великобритания)
 Александр Митта — режиссёр (СССР)
 Ли Сын Хван — режиссёр (НДР Корея)

Фильмы-участники 
 «Агатон Сакс» (Швеция)
 «Бамбуковая ограда» — режиссёр А. Сассани (Иран)
 «Блестящий шарик» — режиссёр Харли Коклисс (Великобритания)
 «Большой приз» — режиссёр (Норвегия)
 «Волшебная роликовая доска» — режиссёр (США)
 «Большие заботы» (Монголия)
 «Взаимопомощь» — режиссёр (Польша)
 «Горькая ягода» — режиссёр К. Камалова (СССР)
 «Да здравствуют духи!» — режиссёр О. Липски (Чехословакия)
 «Доротка и огонек» (Чехословакия)
 «Другая» — режиссёр (Польша)
 «Задача с неизвестными» — режиссёр (Болгария)
 «Заяц и коза» — режиссёр (Финляндия)
 «Игра с кинокамерой» — режиссёр (Бельгия)
 «Игра с шерстью» — режиссёр (Польша)
 «Ключ без права передачи» режиссёр Динара Асанова (СССР)
 «Костюм для свадьбы» — режиссёр (Иран)
 «Летающий автобус» (Нидерланды) 1ч. 34 мин.
 «Маленькая черная рыбка» — режиссёр (Австрия)
 «Мальчик и океан» — режиссёр Генри Сафран (Австралия)
 «Мой друг ёжик» — режиссёр И. Гемеш (Венгрия)
 «Мой дядя Теодор» — режиссёр (ФРГ)
 «Муравей и рисовое зерно» — режиссёр (Вьетнам)
 «Мышка в походе» — режиссёр (Польша)
 «Нас передвигают горы» —  (ГДР) 4 мин.;
 «О, небо, помоги нам» —  (Индия) 20 мин.;
 «Остров с маяком» —  режиссёр Г. Ретц (ГДР) мульт. 43 мин.
 «Оттакар, стремящийся улучшить мир» (ГДР) 1ч. 26 мин
 «Праздник непослушания» — режиссёр (Венгрия)
 «Принцы –лебеди» — (Япония) 1ч. 02мин.
 «Пруд Билли» —  реж. Харли Коклисс (Великобритания)
 «Птица и червяк» (Югославия)
 «Сандокан» —  реж. Сержио Соллима (Италия)
 «Сестры света» (ГДР) 18 мин.
 «Сикандар» (Австралия)
 «Флажок нашего класса» — режиссёр К. Фуджин (Япония)
 «Эльпидео Вальдес нападает на конвой» — режиссёр (Куба)
 «Эпидео Вальдес против нью-йоркской полиции» — режиссёр (Куба)
 «Это было так» — режиссёр К. Томе (ФРГ)
 «Ударь меня» — режиссёр (США)

Вне конкурса 
Информационный показ включал в том числе такие фильмы:

 «39 попугаев» (СССР),
 «Ералаш» (СССР)
 «Воздушный шарик» (Болгария) 8 мин.;
 «Мышиная работа» (Болгария) 9 мин.;
 «Задача со многими неизвестными» (Болгария) 1 час 31 мин.

Источники 
 Архив ММКФ 1977
 
 
 

1977
Кинофестивали 1977 года
1977 год в Москве
Июль 1977 года